André Filipe Farias Marques (1987-), joueur portugais de football ;
 Arturo Farías (1927-), joueur chilien de football ;
 César Farías (1973-), entraîneur vénézuélien de football ;
 Diogo Da Silva Farias (1990?-?), footballeur brésilien ;
 Ernesto Farías (1980-), joueur argentin de football ;
 Facundo Farías (2002-), footballeur argentin ;
 José Farías (1937-), joueur argentin de football ;
 Julio Farías Cabello (1978-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Roberto Farías (1969-), acteur chilien ;
 Víctor Farías (1940-), philosophe chilien ;
 Wanderson Cristaldo Farias (né en 1988), footballeur brésilo-bulgare.